Bandt ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Bandt (* 1972), australischer Politiker
 Hellmut Bandt (1917–1976), deutscher Theologe und Hochschullehrer
 Jobst Bandt (1609–1679), deutscher Kaufmann und Oberalter 
 Olaf Bandt (* 1959), deutscher Ingenieur und Naturschützer

Siehe auch:
 Band
 Bant